Nggangela peut désigner :
 les Ngangela, une population d'Angola
 le ngangela, une langue bantoue